Armenian Dances (Chobanian) - compositie voor harmonieorkest van de Armeens-Amerikaanse componist Loris Ohannes Chobanian
 Armenian Dances (Reed) - compositie voor harmonieorkest van de Amerikaanse componist Alfred Reed
 Armenian Dances (Part I)
 Armenian Dances (Part II)